Bruto nationaal product (tegenwoordig Bruto nationaal inkomen)
 Belgisch Nationale Partij, een integraal-nationalistische partij.
 British National Party, Britse rechtse partij
 Basotho National Party, Lesothaanse partij
 Bangladesh Nationalist Party, een politieke partij in Bangladesh
 Biblioteca Nacional de Portugal, nationale bibliotheek van Portugal
 BNP Paribas, een Franse bank.
 Brain natriuretic peptide, een hartmerker